Ordnung steht für:

 als sinnvoll betrachtete Struktur
 Organisation
 Ordnung (Gewässer), rechtliche Einteilung für Gewässer nach Bedeutung
 Ordnung (Biologie), taxonomischer Rang
 Rangordnung (Biologie), ausgerichtete Reihenfolgen sozialer Individuen
 Ordnung (Pflanzensoziologie), syntaxonomischer Rang
 Ordnung (Amische), Kirchen- und Gemeinderecht der Amischen-Gemeinden in den USA
 ungeschriebene soziale Regeln, siehe auch Öffentliche Ordnung
 Kenngröße von Filtern, siehe Filter (Elektrotechnik) #Ordnung
 in der DDR die Unterscheidung von Auszeichnungen, siehe Gesetz über die Stiftung und Verleihung staatlicher Auszeichnungen
 Beugungsordnung, in der Wellenoptik Nummer eines Maximums oder Minimums

in der Mathematik:
 Ordnung (algebraische Zahlentheorie), ein Ring algebraisch ganzer Zahlen
 Anzahl der Punkte auf einer affinen Geraden einer Ebene, siehe Affine Ebene #Ordnung
 Vielfachheit einer Nullstelle
 Vielfachheit einer Polstelle
 bestimmtes asymptotisches Verhalten in der Komplexitätstheorie, siehe Landau-Symbole
 maximaler Eingangsgrad eines Wurzelbaumes, siehe gewurzelter Baum
 höchste Ableitung in einer Differentialgleichung

Ordnung ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ordnung (1927–2012), deutscher evangelisch-methodistischer Laienprediger, Politiker und Autor

Siehe auch:
 Ordnungsrelation (Mengenlehre)
 Ordnungssystem (Dokumentation)
 Ordnung einer Gruppe (Gruppentheorie)
 Erbenordnung (gesetzliche Erbfolge)
 Zucht und Ordnung (Redewendung)